Příjmení Woodley nosí více osob:

 Bruce Woodley (* 1942) – australský hudebník
 Aaron Woodley (* 1971) – kanadský filmový režisér a scenárista
 Shailene Woodley (* 1991) – americká herečka

Externí odkazy